U19-världsmästerskapet i fotboll för damer 2002 hölls i Kanada mellan den 17 augusti och 1 september. Detta var första gången som Fifa anordnade turneringen. Turneringen bestod av 12 lag. Vinnare blev USA, som tog sin första titel.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor 
 Officiell hemsida

Referenser

2002
2002 i Kanada
Internationella fotbollstävlingar i Kanada
Fotbollsåret 2002
Sportevenemang i Edmonton
Sportevenemang i Vancouver
Vancouver under 2000-talet
Edmonton under 2000-talet